Мягких — фамилия.
 Мягких, Елена Васильевна (род. 1978) — украинская конькобежка.
 Мягких, Степан (род. 1987) — киргизский футболист.

См. также 
 Мягков